Fleming peut faire référence à :

Patronyme 

 Abraham Fleming (1552-1607), écrivain anglais ;
 Sir Alexander Fleming (1881-1955), biologiste écossais, découvreur de la pénicilline ;
 Ann Marie Fleming (1962-), réalisatrice et artiste canadienne ;
 Art Fleming (1924-1995), acteur américain ;
 Blake Fleming, batteur américain ;
  (1887–1918), joueur de cricket britannique ;
  ;
 Crystal Marie Fleming (1981-), sociologue américaine ;
 Curtis Fleming (1968-), footballeur irlandais ;
 Donald Fleming McKay, poète canadien ;
 Eric Fleming (1925-1966), acteur américain ;
 , réalisateur américain ;
 Gavin Fleming (1826-1890), homme politique canadien en Ontario ;
 George Fleming (1833-1901), vétérinaire anglais ;
 Henri Fleming (?-1300), évêque de Varmie ;
 Ian Fleming (1908-1964), romancier britannique, père de James Bond ;
 Ian Fleming (1888-1969), acteur britannique d'origine australienne ;
 Jacky Fleming (1955-), illustratrice féministe britannique 
  ;
 James Henry Fleming (1872-1940), ornithologue canadien ;
 
 
 Joan Fleming (1908-1980), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
  ;
 Julia Spencer-Fleming (1961-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Justin Fleming (1953-), écrivain australien ;
 Klaus Fleming (1535-1597), général et homme d'État suédois ;
 King Fleming (1922-2014), pianiste de jazz américain ;
 Louis-Constant Fleming (1946-), homme politique français ;
 Michael Anthony Fleming (1792-1850), évêque de Terre-Neuve ;
 Patrick Fleming (1559-1631 assassiné dans les environs de Prague), théologien irlandais ;
 Paul Fleming (ou Paul Flemming) (1609-1640), poète allemand baroque ;
 Peggy Fleming (1948-), patineuse artistique américaine ;
  ;
 Philip Fleming (1889-1971), champion olympique britannique d'aviron ;
 Reggie Fleming (1936-2009), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Renée Fleming (1959-), chanteuse de musique classique américaine ;
 Rhonda Fleming (1923-2020), actrice américaine d'origine irlandaise, anglaise et française ;
 Richard Fleming (ou Richard Flemming ou Flemmynge) (vers 1360-1431), évêque anglais ;
  (1630-1694), théologien écossais ;
 , banquier écossais et père de Ian Fleming ;
 Sandford Fleming (1827-1915), géographe canadien ;
 Susan Fleming (1908-2002), actrice américaine ;
 Thea Fleming (1942-), actrice et mannequin néerlandaise ;
 Tom Fleming (1951-201), coureur américain ;
 Valentine Fleming (1882-1917), homme politique britannique ;
 Vern Fleming (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Victor Fleming (1883-1949), réalisateur américain de cinéma ;
 Williamina Paton Stevens Fleming (1857-1911), astronome écossaise.

Pseudonyme 

 Joy Fleming, de son vrai nom, Erna Raad (1944-2017), est une chanteuse allemande ; 
 Paul Fleming, pseudonyme du réalisateur et scénariste italien Domenico Paolella (1915-2002).

Toponyme 

 Fleming, dans la province de la Saskatchewan (Canada) ;
 Fleming, dans le Colorado (États-Unis) ;
 Fleming, dans le Missouri (États-Unis);
 Fleming, dans l'État de New York (États-Unis) ;
 La rivière Fleming, cours d’eau de l’Île du Sud (Nouvelle-Zélande).

Divers 
 Fleming : L'Homme qui voulait être James Bond (2014), une mini-série britannique.

 Modèle de Mundell-Fleming
 
 le prix Charles-Fleming, distinction en sciences de l'environnement en Nouvelle-Zélande.